Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Дарія Гаврилова.

Гаврилова виграла свій перший титул WTA , у фіналі перемігши Домініку Цібулкову з рахунком 4–6, 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Крістіна Макгейл

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Connecticut Open, одиночний розряд
Одиночний розряд